Uritschtschja (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Uritschtschja (Korjukiwka), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korjukiwka
 Uritschtschja (Wolodymyrez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Wolodymyrez